Erwin Stransky (1877-1962) – austriacki lekarz psychiatra
 Eugen Stransky (ur. 1967) – południowoafrykański rugbysta
 Joel Stransky (1891-1975) – austriacki lekarz pediatra
 Josef Stránský (1872-1936) – czeski kompozytor i dyrygent
 Pavel Benedikt Stránský (ur. 1978) – czeski biskup starokatolicki